Trichospermella är ett släkte av svampar. Trichospermella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichospermella